Маргарита Баварська (1363—1423) — донька герцога Баварії-Штраубінгу Альбрехта I та бжезької княжни Маргарити, дружина герцога Бургундії Жана Безстрашного.
 Маргарита Баварська (1456—1501) — донька герцога Ландсгут-Баварії Людвіга IX та Амалії Саксонської, дружина курфюрста Пфальцу Філіпа.